Sardinia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Sardínia, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías,

Italien 

 Sardinien, ö och region,

USA 

 Sardinia, Ohio, ort, Brown County, 
 Sardinia, New York, ort, Erie County,